Кафанов:

 Кафанов, Александр Иванович (1947—2007) — советский биолог.
 Кафанов, Виталий Витальевич (род. 1960) — советский, казахский и туркменский футболист, российский тренер.